Матями (; род. XV век, Ак-Коюнлу) — азербайджанский поэт XVI века.

Биография 
Матями родился в XV веке в государстве Ак-Коюнлу. По вероисповеданию был мусульманином-шиитом. После 1514 года он переехал в Османскую империю.

Творчество 
Османские поэты современники Матями называли его сборники «Məcməlnəzayer» и «Məcmuətəlnəzayer». Он написал ответ на газель османского поэта Неджати:

Примечания 

Родившиеся в XV веке
Азербайджанские поэты
Поэты Азербайджана
Тюркские поэты
Поэты XVI века
Персоналии:Сефевидское государство